Pensacola steht für:
 Pensacola (Volk), nordamerikanisches Indianervolk

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pensacola (Florida)
 Pensacola (North Carolina)
 Pensacola (Oklahoma)
 Pensacola Beach (Florida)

Siehe auch:
 Pensacola – Flügel aus Stahl, Fernsehserie
 Pensacola-Konvoi, militärischer Konvoi des Jahres 1941
 Pensacola Mountains, Gebirge im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Naval Air Station Pensacola, Marinefliegerstützpunkt der US Navy
 Schlacht um Pensacola (1781)
 USS Pensacola (Begriffsklärung), Schiffe der US Navy